Одноплатные компьютеры Motorola () — производившаяся компанией Motorola серия компьютерных плат для встраиваемых систем. Выпускалось 3 разные линии: mvme68k, mvmeppc и mvme88k. Первые версии плат появились в 1988 году. Motorola всё еще производит плату MVME3100.

Операционная система NetBSD может работать на платах MVME147, MVME162, MVME167, MVME172 и MVME177.

OpenBSD работает на платах MVME141 и MVME165.

Примечания 

Motorola
PowerPC